Kol Nidre steht für:

 Kol Nidre, jüdisches Gebet
 Kol Nidre (1939), US-amerikanischer Film von Joseph Seiden

Siehe auch:
 Kol Nidrei, musikalisches Werk von Max Bruch (1880)